DPE est un code qui peut désigner : 
 .

DPE est un sigle pouvant désigner :
 Diagnostic de performance énergétique, pour les biens immobiliers en France ;
 Dynamisme Presse Édition, une entreprise éditrice de bandes dessinées petit format ayant existé de 1975 à 1984 ; 
 Direction de la propreté et de l'eau service de propreté de la ville de Paris ; 
 Dénutrition protéino-énergétique ;
 Développement post-embryonnaire ;
 ingénieur diplômé par l’État, en France ;
 Distal promoter element, en biologie, une partie de promoteur située en aval du site d'initiation de la transcription (TSS) (voir Séquence promoteur).
Code